

Дул — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Дул (округ)

Див. також 
 Йосефув Дул